Le gare di canoa/kayak dei Giochi della XXX Olimpiade sono state divise nelle gare di canoa slalom e di velocità: le prime si sono svolte dal 29 luglio al 2 agosto 2012 presso il Lee Valley White Water Centre, mentre le seconde dal 6 all'11 agosto al Dorney Lake. Si sono svolti 16 eventi, 4 nello slalom e 12 nella velocità; 5 sono femminili e 11 maschili.

Rispetto ai Giochi olimpici precedenti, è stato modificato il programma della velocità: la gara dei 500 metri C2 maschile è stata sostituita con il K1 200 metri femminile, e i tre altri eventi maschili sulla distanza dei 500 m (C1, K1 e K2) sono stati rimpiazzati con gare sulla distanza di 200 metri.

Calendario

Qualificazione 
La qualificazione per i Giochi è ottenuta attraverso il campionato del mondo 2011 oppure attraverso i successivi eventi continentali di qualificazione. In ogni gara, una nazione può essere rappresentata da un solo equipaggio.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni